Franco Cassano peut faire référence à : 
 Franco Cassano, pianiste, compositeur et chef d'orchestre italien, 
 Franco Cassano, sociologue et homme politique italien.